Valor může být:

 Valor (seriál) – americký televizní seriál z roku 2017
 Valor (slivoň) – odrůda slivoně
 Valor Kand – americký zpěvák a kytarista